Zjlobіn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zjlobіn (distriktshuvudort), Homels voblast, 
 Zjlobіn (distrikt), Homels voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar